La seguente lista comprende esclusivamente i sovrani del popolo siamese, chiamato oggi thailandese (รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทย). Non sono comprese le liste dei sovrani del Regno Lanna (popolo tai yuan) o di altri regni minori formatisi nei territori dell'odierna Thailandia.

Regno di Sukhothai (1238-1368)

Dinastia Phraruang ราชวงศ์พระร่วง (1238-1368) 
 Pho Khun Sri Indraditya พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (1238- 1257)
 Pho Khun Ban Mueang พ่อขุนบานเมือง (1257 - 1278)
 Pho Khun Ramkhamhaeng il Grande พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (reggente 1278 - 1298)
 Phaya Loe Thai พญาเลอไท (1298 - 1347)
 Phaya Ngua Nam Thum พญางั่วนำถุม (1347)
 Phra Maha Thammaracha I พระมหาธรรมราชาที่ 1 (chiamato anche Phaya Li Thai: พญาลือไท) (1347 - 1368/1374)
Vassalli del Regno di Ayutthaya
 Phra Maha Thammaracha II พระมหาธรรมราชาที่ 2 (1368/1374 - 1399)
 Phra Maha Thammaracha III พระมหาธรรมราชาที่ 3 (chiamato anche Phaya Sai Luetai: พญาไสยลือไท) (1399 - 1419)
 Phra Maha Thammaracha IV พระมหาธรรมราชาที่ 4 (chiamato anche Phaya Borommapan: บรมปาล) (1419 - 1438)

Regno di Ayutthaya (1350-1767)

Dinastia Uthong ราชวงศ์อู่ทอง (primo regno, 1350-1370) 
 Ramathibodi I (chiamato anche U Thong) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (1350 - 1369)
 Ramesuan สมเด็จพระราเมศวร (1369 - 1370) (primo regno, abdicazione)

Dinastia Suphannaphum ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (primo regno, 1370-1388) 
 Borommaracha I สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1, conosciuto anche come Khun Luang Pha-Ngua (ขุนหลวงพะงั่ว) (1370 - 1388)
 Thong Lan พระเจ้าทองลัน (1388)

Dinastia Uthong ราชวงศ์อู่ทอง (restaurazione, 1388-1409) 
 Ramesuan สมเด็จพระราเมศวร (1388 - 1395) (secondo regno)
 Ramaracha สมเด็จพระรามราชาธิราช (1395 - 1409)

Dinastia Suphannaphum ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (restaurazione, 1409-1569) 
 Intharacha I (Nakharinthara Thirat) สมเด็จพระอินทราชา (นครินทราธิราช) (1409 - 1424)
 Borommaracha II (Borommaracha Thirat II o Chao Sam Phraya) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) (1424 - 1448)
 Boromma Trailokanat สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (1448 - 1488)
 Borommaracha III (Borommaracha Thirat III) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (1488 - 1491)
 Ramathibodi II (Jettha Thirat) สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พระเชษฐาธิราช) (1491 - 1529)
 Borommaracha IV (Nor Phutthangkun) สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หน่อพุทธางกูร) (1529 - 1533)
 Ratsada (Ratsada Thirat Kuman) พระรัษฎาธิราชกุมาร (1533) (salito al trono all'età di cinque anni e fatto uccidere dallo zio Chairacha)
 Chairacha (Chairacha Thirat) สมเด็จพระไชยราชาธิราช (1534 - 1546)
 Yot Fa (Kaeo Fa) พระแก้วฟ้า (พระยอดฟ้า) (salito al trono undicenne e sottoposto alla reggenza di Sri Sudachan, ex consorte di Chairacha) 1546-1548
 Worawongsa ขุนวรวงศาธิราช (1548) (usurpatore non appartenente alla dinastia, assassinato dopo poche settimane di regno)
 Maha Chakkraphat สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (1548-1568) & Regina Sri Suriyothai สมเด็จพระศรีสุริโยทัย (morta nel 1548)
 Mahinthra Thirat สมเด็จพระมหินทราธิราช (1568 - 1569)

Dinastia Sukhothai ราชวงศ์สุโขทัย (1569-1630) 
 Maha Thammaracha Thirat (Sanphet I) สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 1) (1569 - 1590)
 Naresuan il Grande (Sanphet II) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 2) (1590 - 1605)
 Ekathotsarot (Sanphet III) สมเด็จพระเอกาทศรถ (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 3) (1605 - 1610)
 Si Saowaphak (Sanphet IV) พระศรีเสาวภาคย์ (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 4) (1610 - 1611)
 Songtham (Intharacha II) สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พระอินทราชา) (1611 - 1628)
 Chetthathirat สมเด็จพระเชษฐาธิราช (1628 - 1630)
 Athittayawong สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ (1630)

Dinastia Prasat Thong ราชวงศ์ปราสาททอง (1630-1688) 
 Prasat Thong (Sanphet V) สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 5) (1630 - 1655)
 Chai (Sanphet VI) สมเด็จเจ้าฟ้าไชย (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 6) (1655)
 Si Suthammaracha (Sanphet VII) สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา (สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ 7) (1655)
 Narai il Grande สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (1656 - 1688)

Dinastia Ban Phlu Luang ราชวงศ์บ้านพลูหลวง (1688-1767) 
 Phetracha สมเด็จพระเพทราชา (1688 - 1703)
 Phrachao Suea พระเจ้าเสือ (letteralmente re Tigre, chiamato anche Sanphet VIII สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ ๘ o Suriyentharathibodi สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราบด) (1703 - 1709)
 Thai Sa พระเจ้าท้ายสระ (chiamato anche Sanphet IX สมเด็จพระเจ้าสรรเพชญ์ที่ ๙) (1709 - 1733)
 Boromakot สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (chiamato anche Borommaracha Thirat III สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๓) (1733 - 1758)
 Uthumphon สมเด็จพระเจ้าอุทุมพร (chiamato anche Borommaracha Thirat IV สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔)  (1758)
 Ekathat พระเจ้าเอกทัศ (chiamato anche Suriyat Amarin สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์) (1758 - 1767)

Regno di Thonburi (1768-1782)

Dinastia di Thonburi (1768-1782)

Regno di Rattanakosin (Regno del Siam) (1782-1932)

Dinastia Chakri ราชวงศ์จักรี (1782-presente)

Regno di Thailandia (1939-presente)

Dinastia Chakri ราชวงศ์จักรี (1939-presente)

Note

Voci correlate 
 Re di Thailandia
 Linea di successione al trono di Thailandia

Altri progetti 

Thailandia
 
Thailandia